Cette page contient les pages d'homonymie de Daniel Davis, Danny Davis ou Dan Davis.

Arts 
 Daniel Davis, Jr. (1813–1887), photographe
 Daniel Davis (1945- ), acteur américain
 Daniel Davis, pseudonyme utilisé par Ed Wood quand il interprétait le rôle de Glen dans Glen or Glenda
 Danny Davis (1925–2008), vainqueur d'un Grammy Award
 Dan Davis (1942- ), personnalité américaine de la radio

Armée 
 Daniel Davis (1742–1807), capitaine
 Daniel C. Davis (1804–1850), capitaine

Politique 
 Daniel F. Davis (1843–1897), gouverneur du Maine, 1880–1881
 Danny K. Davis (1941- ), représentant de l'Illinois
 Daniel Davis (1973-), membre de la Chambre des Représentants de Floride
 Dan Davis, candidat à la Chambre des Représentants américaine aux élections du Michigan, 2010

Sports 
 Nightmare Danny Davis, ancien lutteur professionnel et arbitre
 Dangerous Danny Davis, ancien lutteur professionnel et arbitre
 Danny Davis (1988- ), snowboarder américain
 Dan Davis, entraîneur de football américain
 Dan Davis (1986- ), joueur américain de football américain

Autres 
 Daniel Davis (1788–1857), premier évêque d'Antigua
 Daniel M. Davis, professeur anglais d'immunologie

Voir aussi 
 David Daniel Davis (1777–1841), médecin britannique
 Davis Daniel (1961-), musicien